
Molekulska formula -{C20H25NO}- se može odnositi na:

 Difemetoksidin
 Normetadon
 Pridinol